Aiguaviva o Aiguaviva de Gironès, municipi del Gironès
 Aiguaviva de Bergantes, municipi del Matarranya
 Aiguaviva, entitat de població d'Arenys de Munt
 Aiguaviva Parc, entitat de població de Vidreres
 Aiguaviva, masia de Guixers al Solsonès
 Aiguaviva, entitat de població del Montmell